

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych 
 Franciszkowo – część miasta Grudziądz
 Franciszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe 
 Franciszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec 
 Franciszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin 
 Franciszkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Franciszkowo – przysiółek wsi Pańska Wola w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy
 Franciszkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława 
 Franciszkowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Franciszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów

Zobacz też 
 Franciszków